Ранчо ел Гаљо има више значења:

 Ранчо ел Гаљо (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Гаљо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику